Владимир Путин, президент Российской Федерации, имел 6 собак, 5 из которых на данный момент живы.

Собаки 
У Путина было два пуделя, Тося и Родео, которые после развода остались у бывшей жены Путина Людмилы.

Конни 
Конни, полное имя Конни Полгрейв (1999 — 2014) — самка породы лабрадор. Чистокровный лабрадор, воспитывалась в кинологическом центре 179-го спасательного центра МЧС, в 2000 году была подарена Сергеем Шойгу Путину. Она иногда присутствовала на официальных встречах президента. Конни родила 11 щенков — 8 кобелей и 3 суки. В октябре 2007 года жители домов номер 151 и 155 по Приморскому проспекту в Санкт-Петербурге выразили намерение поставить на детской площадке своего двора памятник «первой собаке» России. Памятник сопровожден надписью: «Лучшему другу Президента — собаке Конни» и обнесён лёгкой кованой оградой.

Баффи 

Баффи (2010 — ) — самка, овчарка каракачанской породы. Был подарен премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым Путину во время визита президента в Болгарию в 2010 году. Имя «Баффи» было выбрано пятилетним мальчиком во время общенационального соревнования.

Юмэ 

Юмэ (2012 — ) — самка породы акита-ину, прибыла в Москву из Токио, Япония. Была подарена Путину в июле 2012 года в благодарность за помощь со стороны России после землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году. «Юмэ» в переводе с японского означает «мечта».

В 2016 году правительство Японии предложило Путину щенка акиты-ину в качестве компаньона Юмэ, но подарок был отклонён.

Верный 
Верный (2017 — ) — кобель породы алабай. Был подарен Путину на день рождения президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 7 октября 2017 года.

Паша 
Паша (2019 — ) — кобель породы Шарпланинская овчарка. Был подарен Путину президентом Сербии Александром Вучичем во время официального визита Путина в Сербию в январе 2019 года.

Шерхан 
Шерхан (2019 — ) — кобель породы тайган. Был подарен Путину президентом Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время официального визита Путина в Киргизию в марте 2019 года.

Примечания 

Владимир Путин
Домашние животные